Seven Sisters kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Seven Sisters, Wales, ort i Wales, 
 Seven Sisters (stup), England, 
 Seven Sisters, London – en ort i London, England
 Seven Sisters (station) – en tunnelbanestation i Londons tunnelbana
 Seven Sisters Road – en gata från Islington till Hackney och Haringey i norra London

USA 

 Seven Sisters (berg i USA, North Carolina), Dare County, 
 Seven Sisters (berg i USA, Nevada), Clark County, 
 Seven Sisters (bergskedja i USA, Idaho), Boundary County, 
 Seven Sisters (bergskedja i USA, Washington), Chelan County, 
 Seven Sisters (berg i USA, Alaska), Kenai Peninsula Borough, 
 Seven Sisters (college) – en informell beteckning på sju högskolor

Andra 
 De sju systrarna

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar